Открытие сезона Кубка мира по биатлону 2010/11 прошло в шведском Эстерсунде со среды 1 декабря по воскресенье 5 декабря 2010 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Женская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 1 декабря 2010 года.

* Анна Карин Зидек — победитель малого Кубка мира по биатлону в индивидуальных гонках 2009/10.
Магдалена Нойнер — победитель Кубка мира 2009/10 — не принимала участие в гонке.

Мужская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 2 декабря 2010 года.

* Эмиль Хегле Свендсен — победитель Кубка мира 2009/10.
** Кристоф Зуман — победитель малого Кубка мира по биатлону в индивидуальных гонках 2009/10.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 3 декабря 2010 года.

Симона Хаусвальд — победитель малого Кубка мира по биатлону в спринте 2009/10 — завершила карьеру.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 4 декабря 2010 года.

* Эмиль Хегле Свендсен — победитель малого Кубка мира по биатлону в спринте 2009/10.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 5 декабря 2010 года.

Магдалена Нойнер — победитель малого Кубка мира по биатлону в гонках преследования 2009/10 — не принимала участие в гонке.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 5 декабря 2010 года.

* Мартен Фуркад — победитель малого Кубка мира по биатлону в гонках преследования 2009/10.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после первого этапа.

Примечания

Ссылки 
 1-й этап Кубка мира 2010/11 на сайте IBU 

1-й этап